Flying Saucers – rivista di ufologia statunitense
 Flying Saucers – attrazione turistica di Disneyland

Pagine correlate 
 The Flying Saucer (disambigua)